Rudolf Kroboth ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Kroboth (Politiker) (1887–1964), österreichischer Politiker (CS)
 Rudolf Kroboth (Koch) (1920–1986), deutscher Fernsehkoch